Сол де Оро има више значења:

 Сол де Оро (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сол де Оро (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику